Przydomek Amaral nosiło lub nosi kilku piłkarzy brazylijskich, m.in.:
 Amaral (ur. 1954), właśc. João Justino Amaral dos Santos - piłkarz brazylijski, uczestnik Mundialu 1978.
 Amaral (ur. 1973), właśc. Alexandre da Silva Mariano - piłkarz brazylijski, brązowy medalista IO w Atlancie w 1996 roku.
Ponadto:
 Amaral – hiszpańska grupa muzyczna.
 amaral – odmiana winorośli właściwej.
 João Amaral – portugalski piłkarz.